Amerikai Egyesült Államok
 Clover Creek (Virginia)
 Clover Creek (Washington)